Ла́врский проезд — проезд в центре Санкт-Петербурга. Проходит от площади Александра Невского до набережной реки Монастырки.

История 
 С 1955 года — Лавровский проезд. До этого названия не имел. Назван по Александро-Невской лавре.
 С 1957 года — современное название.

Объекты 
 Дом № 2 — Государственный музей городской скульптуры
 Тихвинское кладбище

См. также 
Улица граничит или пересекает следующие площадь, набережную и реку:
 площадь Александра Невского
 реку Монастырку (по 2-му Лаврскому мосту)
 набережную реки Монастырки

Примечания

Литература 
 
 
 Алексеева С. В., Балашов Е. А., Владимирович А. Г. и др. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. — СПб.: информационно-издательское агентство «Лик», 2002. С. 808. ISBN 5-86038-094-1